Лас Моренитас има више значења:

 Лас Моренитас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Моренитас (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику